Тлалтизапан има више значења:

 Тлалтизапан (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Општина Тлалтизапан (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Тлалтизапан (Тлалтизапан, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику